Furtuna  se poate referi la:
Teatru
 1610-1611: Furtuna – piesă de teatru de William Shakespeare
 1859: Furtuna – piesă de teatru de Aleksandr Ostrovski

Film
 1960: Furtuna – film românesc regizat de Andrei Blaier și Sinișa Ivetici